Гунько́ — українське прізвище.

Носії 
 Гунько Анатолій Григорович (1976) — український адвокат, Народний депутат IX скл. від Слуги народу.
 Гунько Андрій Степанович (1927—1986) — український самодіяльний художник.
 Андрій Гунько (Andrej Hunko) — німецький політик українського походження.
 Гунько Василь Володимирович — радянський футболіст, захисник.
 Гунько Євген Іванович — український диригент.
 Гунько Олег Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Гунько Олександр Петрович — український поет, журналіст, громадський діяч.
 Гунько Сергій Володимирович (1966—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гунько Степан Романович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гунько Степан Миколайович — професор, ректор.
 Гунько Юрій Дмитрович — український хокеїст.
 Гунько Юліан Олександрович (1990—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища